gezondheidscentrum (algemeen), een locatie waar diverse instellingen voor gezondheidszorg zich bij elkaar bevinden
 Gezondheidscentrum Asielzoekers, dienst verantwoordelijk voor de medische zorg van asielzoekers
 Gezondheidscentrum (Stadskanaal), voormalig gebouw in Stadskanaal